Het Dutch Basketball League-seizoen 2013-14 was het 54e seizoen van de Nederlandse basketbaleredivisie. Hierin werd gestreden om het 67e Nederlands kampioenschap basketbal.

Het seizoen eindigde op 1 juni, nadat GasTerra Flames uit Groningen in de zevende wedstrijd van de finaleserie met 76–68 won van SPM Shoeters Den Bosch. De Groningers brachten de stand op 4–3 en sleepten zo hun 4e landstitel binnen.

Clubs 
De competitie bestaat dit seizoen uit dezelfde teams als het voorgaande jaar. EiffelTowers Den Bosch veranderde haar naam naar SPM Shoeters en Stepco BSW wordt Maxxcom BSW, beiden naar aanleiding van de komst van nieuwe hoofdsponsors. Tijdens het seizoen werd Rotterdam Basketbal College veranderd in Challenge Sports Rotterdam.

Teams

Competitie

Apollo eindigde boven Rotterdam op basis van onderling resultaat (3 gewonnen, 1 verloren). Leiden eindigde boven Landstede op onderling resultaat (3 gewonnen, 1 verloren).

Play-offs

De play-offs werden dit seizoen gespeeld met de acht teams die het hoogste eindigden op de ranglijst. Nadat vorig seizoen de kwartfinale in een Best-of-Five format werd gespeeld, was dat dit jaar Best-of-Three.

Gebeurtenissen
5 juni, 10 juni: Arvin Slagter en Ross Bekkering, twee belangrijke spelers uit het kampioensteam van ZZ Leiden vertrekken naar GasTerra Flames.
4 oktober: Aris Leeuwarden krijgt in Univé een nieuwe hoofdsponsor, en hiermee wordt het zeker dat Aris de komende drie seizoenen in de DBL speelt.
13 december: Het bericht komt naar buiten dat BC Apollo in ernstige financiële problemen zit en wellicht het seizoen niet af kan maken. Later werd gemeld dat Apollo het seizoen gewoon uit kon spelen.
17 december–23 december: De voorzitter van GasTerra Flames stapt op, later wordt bekend dat de club over het seizoen 2012-13 een verlies van 190.000 euro geleden heeft en geen vet meer op de ribben heeft.
26 december: Voor het eerst sinds de jaren 80 wordt er op Tweede Kerstdag gespeeld: Leiden neemt het op tegen Den Bosch
28 januari: Challenge Sports wordt hoofdsponsor van Rotterdam Basketbal College, hiermee keert Johan van Haga terug naar de club.
6 februari: BC Apollo stelt een nieuw bestuur aan met daarin oud-spelers die ooit voor Amsterdam in de Eredivisie uitkwamen.
2 april: Het wordt bekend dat in het seizoen 2014-15 zal de Dutch Talent League van start gaan, de nieuwe opleidingscompetitie van de DBL.
21 april: De spelers van Groningers halen de meeste individuele prijzen binnen; Arvin Slagter wordt verkozen tot de eerste Nederlandse MVP sinds Peter van Paassen in 2009.
24 april: Port of Den Helder gaat samenwerken met Den Helder Kings en de naam van de club wordt Port of Den Helder Kings.
13 mei: Leiden besluit om afscheid te nemen van Toon van Helfteren, de man die de Sleutelstad zes trofeeën bracht.
29 mei: Zorg en Zekerheid verlengt zijn sponsorcontract met ZZ Leiden met drie seizoenen.
1 juni: GasTerra Flames wordt landskampioen.
2 juni: Flames-speler Jason Dourisseau krijgt tijdens de huldiging van Flames op de Grote Markt te horen dat er een tribune in MartiniPlaza naar hem vernoemd wordt.

Positieverloop 
Positie in de reguliere competitie per club per speelronde.

Uitslagen

Prijzen
Most Valuable Player:  Arvin Slagter (GasTerra Flames)
Play-offs MVP:  Arvin Slagter (GasTerra Flames)
MVP Onder 23:  Leon Williams (Landstede Basketbal)
Statistical Player of the Year:  Darius Theus (Aris Leeuwarden)
Coach of the Year:  Ivica Skelin (GasTerra Flames)
Rookie of the Year:  Joshua Duinker (Zorg en Zekerheid Leiden)
Most Improved Player:  Jeroen van der List (Den Helder Kings)
Defensive Player of the Year:  Jason Dourisseau (GasTerra Flames)
Sixth Man of the Year:  Ali Farokhmanesh (SPM Shoeters Den Bosch)

Statistieken
Alleen spelers die meer dan 29 wedstrijden speelden werden opgenomen.

Records

Bron: RealGM

Categorieën

Punten

Rebounds

Assists

Steals

Blocks

Minuten

All-Star Gala

2013-14
Basketbal in 2013
Basketbal in 2014